Werenskiold est un nom de famille norvégien notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Dagfin Werenskiold (1892–1977), peintre et sculpteur norvégien ;
 Erik Werenskiold (1855–1938), dessinateur et peintre norvégien ;
  (né en 1944), skipper norvégien ;
  (1883–1961), géographe et géologue norvégien.

Notes et références